Slovo háček označuje malý zahnutý předmět či grafický tvar:
 Háček (diakritika) – diakritické znaménko nad písmenem, např. v české abecedě nad písmeny č, ď, ě, ň, ř, š, ť, ž
 Háček (rybaření) – základní součást rybářské udice ve tvaru zahnuté jehly, chytají se na něj ryby
 Háček (vodáctví) – osoba pádlující na přídi lodi (zřejmě od slova hákovat, tj. pořádně zabírat)

Externí odkazy